Otranto bezeichnet:

 Otranto, eine italienische Hafenstadt
 Otranto (Iowa), ein Ort in Iowa, Vereinigte Staaten
 Otranto-Sperre, ein Seehindernis im Ersten Weltkrieg
 Otranto-Feldzug, ein militärisches Unternehmen aus dem späten 15. Jahrhundert
 Otranto (Schiff, 1909), ein 1909 in Dienst gestelltes und 1918 versenktes Schiff der Orient Steam Navigation Company
 Otranto (Schiff, 1926), ein 1926 in Dienst gestelltes Schiff der Orient Steam Navigation Company; 1957 abgewrackt